Nacionalen Park Mavrovo (makedonska: Национален Парк Маврово) är en park i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Mavrovo i Rostusja, i den västra delen av landet, 70 kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Nacionalen Park Mavrovo ligger  meter över havet.

Terrängen runt Nacionalen Park Mavrovo är bergig. Nacionalen Park Mavrovo ligger uppe på en höjd som sträcker sig i sydvästlig-nordostlig riktning. Högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Nacionalen Park Mavrovo. Närmaste större samhälle är Debar, 17 kilometer sydväst om Nacionalen Park Mavrovo. 

Omgivningarna runt Nacionalen Park Mavrovo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Nacionalen Park Mavrovo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Nationalparker i Nordmakedonien